Billings puede referirse a:

Geografía

Billings, Hesse

Billings, Ontario

Billlings, Montana
 Billings, Misuri
 Billings, Oklahoma

 Condado de Billings, Dakota del Norte

Personas 
 Frank Billings Kellogg
 William Billings
 Evelyn Livingston Billings

Otros 
 Método Billings, un método natural de regulación de la natalidad.